315 км, 315-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 315 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 554715.
 315 км  — пост, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 223818.